Tônica - na teoria musical é um dos graus da escala musical, na música tonal e no modo maior da escala diatônica representa o primeiro grau
 Acento tônico - na Linguística, a tonicidade, ou seja, a ênfase dada a determinadas sílabas das palavras durante a fala
 Água tônica - refrigerante que originalmente continha apenas soda, açúcar e quinina

Localidades 
 Tonica (Illinois)

Desambiguação